Матузов — фамилия. Известные носители:

 Матузов, Клим Григорьевич (1911—1943) — капитан, Герой Советского Союза.
 Матузов, Николай Игнатьевич (1928 — 2018) — советский и российский учёный-правовед, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.